Tân Dân (Phú Xuyên, Hanoi)
 Tân Dân (Sóc Sơn, Hanoi)
 Tân Dân (Hưng Yên)
 Tân Dân (Hải Phòng)
 Tân Dân (Cà Mau)
 Tân Dân (Bắc Giang)
 Tân Dân (Chí Linh, Hải Dương)
 Tân Dân (Kinh Môn, Hải Dương)
 Tân Dân (Thanh Hóa)
 Tân Dân (Phú Thọ)
 Tân Dân (Quảng Ninh)
 Tân Dân (Hòa Bình)